Hiromu Mitsumaru (Tochigi, 6 de julho de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Hiromu Mitsumaru começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Tochigi
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu